The Lady (1925), een film van Frank Borzage
The Lady (2011), een film van Luc Besson